Sokołowska ist der Familienname von:

 Barbara Brukalska-Sokołowska (1899–1980), polnische Architektin
 Beata Sokołowska-Kulesza (* 1974), polnische Kanurennsportlerin
 Diana Sokołowska (* 1996), polnische Schwimmsportlerin

Siehe auch:
 Sokołówka